Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis pode se referir a:

Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis (1755-1810), filha de Alexandre Fernando, Príncipe de Thurn e Taxis, e da Princesa Henriqueta Maria Josefa de Fürstenberg-Stühlingen
Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis (1794-1874), filha de Carlos Alexandre, Príncipe de Thurn e Taxis, e da Duquesa de Teresa de Mecklemburgo-Strelitz
Princesa Maria Teresa de Thurn e Taxis (nascida em 1980), filha de João de Thurn e Taxis e da Condessa Gloria de Schönburg-Glauchau

Desambiguações de antropônimos